Federzoni ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Federzoni (1849–1923), italienischer Danteforscher, Vater von Luigi
 Luigi Federzoni (1878–1967), italienischer Politiker
 Odone Federzoni (* 1934), italienischer Volleyballspieler
 Federzoni, ein Linsenschleifer in Bertolt Brechts Stück Leben des Galilei